De Santis – cognome italiano
 Angelo De Santis (1889-1981) – storico e bibliotecario italiano
 Bruno De Santis (1909–...) – calciatore italiano
 Carmine De Santis (1951-2000) – politico e funzionario di polizia italiano
 Dina De Santis (1943) – attrice italiana
 Giuseppe De Santis (1917-1997) – regista e sceneggiatore italiano
 Luca de Santis (1978) – scrittore, fumettista e saggista italiano
 Lucio De Santis (1922-2006) – attore e produttore cinematografico italiano,
 Luigi De Santis (1957) – ex pesista e discobolo italiano
 Luisa De Santis (1944) – cantante e attrice italiana
 Massimo De Santis (1962) – ex arbitro di calcio italiano
 Massimo De Santis (1971) – attore italiano
 Nick De Santis, propr. Nicolas De Santis (1967) – ex calciatore canadese
 Orazio De Santis, detto Orazio l'Aquilano, (1530 circa–1584) – incisore e disegnatore italiano
 Orchidea De Santis, pseudonimo di Orchidea De Sanctis (1948) – attrice italiana
 Ornella de Santis (1984) – cantante italiana
 Paolo De Santis (1979) – doppiatore italiano
 Pasqualino De Santis (1927-1996) – direttore della fotografia italiano
 Pietro De Santis (1927-2009) – calciatore italiano
 Riccardo De Santis (1980) – giocatore di baseball italiano
 Sergio De Santis (1953) – scrittore italiano
 Silvia De Santis (1977) – attrice italiana
 Teresa De Santis (1955) – dirigente d'azienda e giornalista italiana
 Uccio De Santis, pseudonimo di Gennaro De Santis (1965) – attore italiano

Pagine correlate 
DeSantis
De Sanctis